IGS — аббревиатура:

 IBM Global Services
 Information Gathering Satellite — японская программа спутников-шпионов.
 International GNSS Service
 IGS Corp — компания в бизнесе компьютерных игр.

См. также 
 .igs

Примечания